Az 1937-es Giro d’Italia volt a  25. a verseny történetében. Milánóban rajtolt a mezőny május 8-án. A győztes az olasz Gino Bartali lett. Május 30-án, Milánóba visszaérve ő vehette át a győztesnek járó rózsaszín trikót.

Szakaszok

A szakaszok számítási módjában eltérés tapasztalható, ugyanis volt négy olyan nap, amikor két szakaszt rendeztek meg. Néhány forrás ezért csak 19 szakaszról emlékezik meg, más források viszont 23-ról. Az 5. szakasz csapat időfutam volt.

Végeredmény

Összetett

Hegyi pontverseny

Források

  bikeraceinfo.com

Giro d’Italia